Јаница (Русе, 22. септембар 1982) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Яница}- (2006)
 -{Нещо яко}- (2012)
 -{Изкушение}- (2018)
 -{Мома Яница}- (2018)

Спотови

Фолклорни спотови

Тв верзије 

Рођени 1982.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи